Iglesia (departement), een bestuurlijke eenheid van Argentinië
Iglesia (metrostation), een metrostation in de Spaanse hoofdstad Madrid
Álex de la Iglesia, een Spaanse filmregisseur

Zie ook 
Iglesias (doorverwijspagina)